Златки () — род жуков-златок.

Описание 
Надкрылья на вершине поперечно прямо или косо срезаны, часто с 1 или 2 вырезками. Междурядья надкрылий иногда приподняты через одно. Зелёные, синие, фиолетовые, бронзовые, чёрно-бронзовые жуки, часто с жёлтыми пятнами на лбу, надкрыльях и стернитах брюшка. Длина 1-2 см. Личинки развиваются в древесине хвойных пород, редко лиственных. Повреждают постройки, деловую древесину. Для вида Buprestis aurulenta опубликованы данные о вероятной продолжительности жизни их личинок до 51 года.

Систематика 
Около 50 видов, в Европе 14 видов, для СССР указывалось 7-8 видов, на Дальнем Востоке России 11 видов.<ref name="alex">Алексеев А.В., 1989: с.471.</ref>.

 Список видов Европы 
 Buprestis aetnensis Baviera & Sparacio, 2002
 Buprestis bertheloti Laporte & Gory, 1837
 Buprestis cupressi Germar, 1817
 Buprestis dalmatina Mannerheim, 1837
 Buprestis flavoangulata Fairmaire, 1856
 Buprestis haemorrhoidalis Herbst, 1780
 Buprestis haemorrhoidalis araratica Marseul, 1865
 Buprestis haemorrhoidalis haemorrhoidalis Herbst, 1780
 Buprestis humeralis Klug, 1829
 Buprestis magica Laporte & Gory, 1837
 Buprestis novemmaculata Linnaeus, 1758
 Buprestis novemmaculata gravida Abeille de Perrin, 1900
 Buprestis novemmaculata novemmaculata Linnaeus, 1758
 Buprestis octoguttata Linnaeus, 1758
 Buprestis octoguttata corsica Obenberger, 1938
 Buprestis octoguttata octoguttata Linnaeus, 1758
 Buprestis rustica Linnaeus, 1758
 Buprestis tarsensis Marseul, 1865
 Buprestis (Cypriacis) splendens Fabricius, 1775
 Buprestis (Pseudyamina) douei Lucas, 1846

 Красная книга 
В Список жесткокрылых, занесённых в Красный список угрожаемых видов МСОП включён следующий вид: 
 Buprestis splendens''

Галерея

Примечания

Литература 
 Алексеев А.В. Род. Buprestis. // 
 Алексеев А.В., Рихтер А.А. Сем. Buprestidae — Златки. //

Ссылки 
 http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/buprestr.htm
 http://www.biolib.cz/en/taxon/id9074/

Buprestinae
Роды жесткокрылых